El término Grand Slam puede referirse, en esta enciclopedia:

Deportes

En el tenis
al Grand Slam, el conjunto de los cuatro torneos principales masculino (ATP Tour) y femenino (WTA Tour): Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y Abierto de Estados Unidos;
 a la Grand Slam Cup, torneo extinto que se desarrolló entre 1990 y 1999, y que reunía a los jugadores con mejores resultados en los torneos de Grand Slam durante esos años;

En el golf
 al Grand Slam, la obtención de los cuatro torneos majors: Masters de Augusta, Campeonato de la PGA, Abierto de Estados Unidos y Abierto Británico;

En el rubgy
 al Grand Slam, una edición del Torneo de las Seis Naciones, el hecho de que un equipo derrote a todos los demás;

En el béisbol
 al Grand Slam, un home run con las tres bases llenas (impulsor de 4 carreras);

En el automovilismo
 a un Grand Slam, cuando un piloto de Fórmula 1 logra la Pole Position, la Vuelta Rápida, lidera toda la carrera y además la gana, en un mismo Gran Premio;

En la lucha libre
 a un Grand Slam, cuando un luchador gana un título mundial, un título secundario, uno en parejas y un título terciario.

Armamento
 a una Bomba Grand Slam, un explosivo de aviación de la Segunda Guerra Mundial.